Jméno Rohozec nese více obcí:
 Rohozec (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov (dříve v okrese Blansko)
 Rohozec (okres Kutná Hora) – obec v okrese Kutná Hora
 Podbořanský Rohozec – obec v okrese Louny

 Kadaňský Rohozec – část obce Radonice v okrese Chomutov
 Hrubý Rohozec – část města Turnov v okrese Semily
 Malý Rohozec – část města Turnov v okrese Semily

další významy
 Rohozec (pivo) – pivo